Ко́нналли () — английская фамилия.

Известные носители:
 Конналли, Джон Боуден (1917—1993) — американский политический и государственный деятель.
 Конналли, Томас (1877—1963) — американский сенатор-демократ от Техаса.